Mužská čtyřhra Atlanta Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu byl americko-italský pár Reilly Opelka a Jannik Sinner, jehož členové do soutěže nezasáhli.

V ryze australském finále zvítězili druzí nasazení Thanasi Kokkinakis a Nick Kyrgios nad Jasonem Kublerem s Johnem Peersem po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po triumfu na Australian Open 2022 získali druhou společnou trofej. Každý z nich na okruhu ATP Tour vybojoval třetí deblový titul. Vyjma grandslamy se na túře ATP jednalo se o první finále s účastí čtyř Australanů od Hamburg Open 2000, kde v závěrečném duelu Woodbridge s Woodfordem porazili Arthurse se Stollem.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022